BBC Live & In-Session — концертний альбом англійської групи Motörhead, який був випущений 20 вересня 2005 року.

Композиції 
 Keep Us on the Road - 5:18
 Louie Louie - 2:44
 I'll Be Your Sister - 3:14
 Tear Ya Down - 2:38
 Stay Clean - 3:14
 No Class - 2:46
 White Line Fever - 2:38
 I'll Be Your Sister - 3:28
 Too Late, Too Late - 3:27
 (I Won't) Pay Your Price - 3:16
 Capricorn - 4:14
 Limb from Limb - 5:28
 Fast and Loose - 4:19
 Live to Win - 3:34
 White Line Fever - 2:22
 Like a Nightmare - 4:11
 Bite the Bullet/The Chase Is Better Than the Catch - 6:06
 Killed by Death - 5:23
 Orgasmatron - 5:06
 Doctor Rock - 3:25
 Deaf Forever - 4:19
 Orgasmatron (Spoken Word) - 1:30

Склад 
 Леммі Кілмістер - вокал 
 Едді «Фаст» Кларк - гітара 
 Філ «Філті Енімал» Тейлор - ударні
 Філ Кемпбелл - гітара 
 Майкл Бьорстон - гітара 
 Пітер Гілл - ударні

Джерела 
 BBC Live & In-Session  allmusic
 BBC Live & In-Session last.fm

Альбоми Motörhead